Cañada Rosal kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cañada Rosal (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Sevilla, 
 Cañada Rosal (kommun), Andalusien, Provincia de Sevilla, 

Robotskapade Spanienförgreningar